Монсо́-сюр-Дордо́нь (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Аржанта. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19140.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 100 км юго-восточнее Лиможа, в 24 км к юго-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 679 человек.

Экономика 

Основу экономики составляет разведение крупного рогатого скота  и туризм.

В 2007 году среди 401 человека в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 274 были экономически активными, 127 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 61,4 %). Из 274 активных работали 261 человек (141 мужчина и 120 женщин), безработных было 13 (4 мужчин и 9 женщин). Среди 127 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 71 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Галльские укрепления Пюи-дю-Тур (железный век). Памятник истории с 1988 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез